Pentacheles är ett släkte av kräftdjur. Pentacheles ingår i familjen Polychelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Pentacheles